Nikolaj Kruglov (1950) – sciatore sovietico
 Nikolaj Kruglov (1981) – sciatore russo